Der Begriff Betreuungshelfer steht für:
 einen Erziehungsbeistand
 einen Mitarbeiter im Betreuungsdienst des Katastrophen- bzw. Zivilschutzes